Roman Šimíček, češki hokejist, * 4. november 1971, Ostrava, Češkoslovaška.

Šimíček je večji del kariere igral za klub HC Vítkovice v češkoslovaški in češki ligi, skupno štirinajst sezon v dveh delih. V sezoni 1991/92 je bil najboljši podajalec češkoslovaške lige. Leta 2000 je bil kot 273. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, za katerega je zaigral v sezoni 2000/01. Sredi sezone je prestopil v klub Minnesota Wild, toda v sezoni 2001/01 je zaigral le na šestih tekmah lige NHL in se vrnil v Evropo. V finski ligi je igral za kluba HPK Hämeenlinna in HIFK Helsinki, v češki ligi še za Sparto Praga, v slovaški ligi za Duklo Trenčín, kariero pa je končal pri klubu GKS Tychy v poljski ligi. 

Za češko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, v letih 1997, ko je osvojil bronasto medaljo, in 1999, ko je z reprezentanco osvojil naslov svetovnih prvakov. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral osemnajst tekem ter dosegel dva gola in štiri podaje.

Pregled kariere

|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 35
| 2
| 4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 33
| 6
| 9
| 15
|
|
|
| 12
| 2
| 7
| 9
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 38
| 8
| 15
| 23
|
| 52
|
| 14
| 5
| 4
| 9
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 40
| 18
| 16
| 34
|
|
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 47
| 12
| 17
| 29
|
| 108
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 95/96
|
| 39
| 9
| 11
| 20
|
| 38
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 96/97
|
| 49
| 18
| 19
| 37
|
| 38
|
| 9
| 4
| 4
| 8
|
| 22
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 97/98
|
| 40
| 16
| 27
| 43
|
| 71
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 98/99
|
| 49
| 24
| 27
| 51
| +8
| 75
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| +1
| 18
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 9
| 1
| 4
| 5
|
| '''26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 99/00
|
| 23
| 10
| 17
| 27
| +6
| 50
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| +1
| 10
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 29
| 3
| 6
| 9
| -5
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 00/01
|
| 28
| 2
| 4
| 6
| -4
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 01/02
|
| 49
| 12
| 14
| 26
| -4
| 61
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -3
| 2
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 01/02
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 02/03
|
| 30
| 4
| 11
| 15
| -7
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 02/03
|
| 11
| 3
| 5
| 8
| +7
| 14
|
| 10
| 2
| 8
| 10
| +4
| 10
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 03/04
|
| 36
| 6
| 13
| 19
| -1
| 85
|
| 13
| 2
| 4
| 6
| -4
| 12
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 04/05
|
| 45
| 8
| 18
| 26
| +11
| 101
|
| 10
| 2
| 1
| 3
| -7
| 41
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 05/06
|
| 39
| 10
| 15
| 25
| +2
| 52
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +1
| 6
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 06/07
|
| 30
| 2
| 7
| 9
| -1
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 07/08
|
| 42
| 7
| 8
| 15
| +7
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 08/09
|
| 44
| 9
| 12
| 21
| 0
| 44
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 09/10
|
| 37
| 9
| 19
| 28
| +11
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| GKS Tychy
| Poljska liga
| 10/11
|
| 32
| 18
| 20
| 38
| +29
| 58
|
| 13
| 5
| 7
| 12
| +2
| 37
|-
| GKS Tychy
| Poljska liga
| 11/12
|
| 20
| 7
| 6
| 13
| +5
| 24
|
| 3
| 2
| 4
| 6
| +4
| 2
|-
| GKS Tychy
| Poljska liga
| 12/13
|
| 37
| 10
| 28
| 38
| +14
| 56
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +4
| 18
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 931
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | 356
| bgcolor="#7FFF00" | 596
| bgcolor="#7FFF00" | +79
| bgcolor="#7FFF00" | 1223
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 194
|}

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2000
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti GKS Tychy